Rönnkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnkobben, Raseborg, Nyland,  (0 ha)
 Rönnkobben, Esbo, Nyland,  (1 ha)

Åland 

 Rönnkobben (Föglö, Åland),  (1 ha)
 Rönnkobben (Vårdö, Åland),  (2 ha)
 Rönnkobben (Saltvik, Åland),  (1 ha)

Se även
Rönnklobben
Rönnkläppen